Футбол присутствует в программе летних Универсиад с 1979 года. В 1979 году футбол не был официальным спортом. В 1985 году был признан его официальный статус. С 1993 года в программу был включён женский футбольный турнир.

Результаты

Мужской турнир

Медальная таблица 

 * = хозяева

Женский турнир

Результаты

Медальная таблица 

 * = хозяева

Ссылки 
 Архив RSSSF

Футбол на летних Универсиадах